

Biografia
A 5 anni ebbe i primi contatti con la musica grazie a uno zio suonatore di fisarmonica e collezionista di dischi a 78 giri, e passò la giovinezza ascoltando le numerose orchestre che si esibivano nella balera sotto casa. La svolta avviene con l'ascolto dei Beatles, e decise di diventare musicista. Nel 1965, a 13 anni scappa di casa per recarsi al concerto dei quattro di Liverpool a Milano. Il primo approccio con la chitarra avviene nel 1966, e fonda nel 1969 il gruppo locale The Keys. Nel 1970 riceve in regalo la sua prima chitarra elettrica, una Fender Mustang.

Nel 1973 si iscrive al DAMS di Bologna, che frequenterà con scarso rendimento a causa dei continui impegni con le orchestre da ballo in cui suona; una tra tutte, quella di Peppino di Capri. Al Dams conosce Roberto Antoni, col quale fonderà gli Skiantos, che lascerà nel 1979. Inizierà una serie di collaborazioni con Orietta Berti, Lucio Dalla, gli Stadio e altri, ma nel 1984 tornerà con gli Skiantos, riformatisi a tre anni dallo scioglimento.

Discografia

Discografia con gli Skiantos

Album in studio 
 1977 - Inascoltable
 1978 - MONO tono
 1979 - Kinotto
 1980 - Pesissimo!
 1984 - Ti spalmo la crema
 1987 - Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti
 1989 - Troppo rischio per un uomo solo
 1992 - Signore dei dischi
 1993 - Saluti da Cortina
 1999 - Doppia dose
 2005 - Sogno improbabile
 2009 - Dio ci deve delle spiegazioni

Album dal vivo 
 1990 – Ze best in laiv!
 2006 – Skonnessi (Unplugged 1977-2006)

Discografia solista 
 2016 - Giano

Collegamenti esterni
 

Skiantos
Gruppi e musicisti dell'Emilia-Romagna